Bregi je lahko:
 Bregi Kostelski (Hrvaška)
 Bregi Radobojski (Hrvaška)
 Bregi Zabočki (Hrvaška)
 Bregi (Hrvaška)